SLF est un sigle de trois caractères pouvant signifier :

 Syndicat de la librairie française
 Super basse fréquence, SLF étant le signe anglais correspondant à Super low frequency
 Service de la législation fiscale, devenu Direction de la législation fiscale (ministère français des Finances)
 Seattle Liberation Front